Од () — департамент на півдні Франції, один з департаментів регіону Лангедок-Русійон
 Од () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Од — річка на півдні Франції.
 Од — невелике озеро в Піренеях.
 Од — французьке жіноче ім'я.
 Од — герой германо-скандинавської міфології.
 Од — різновид паровоза О.
 ОД (Особистий дохід) — грошовий дохід працівника, що складається із заробітної плати і додаткових платежів, включаючи дивіденди, відсотки, ренту, премії, трансферти. Обчислюється до вирахування податків.